Махо:

 Махо — испанские щёголи из простонародья в XVIII—XIX вв.
 Махо — пляж в юго-западной части острова Сен-Мартен.

Фамилия 
 Махо, Михал (род. 1982) — словацкий хоккеист.
 Махо, Юрген (род. 1977) — австрийский футболист, вратарь.

См. также 
 Махо-сёдзё